Petr Vrána (né le  à Šternberk en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Sternberk, il débute dans l'Extraliga avec le HC Havířov en 2002. Il est choisi en onzième position par les Mooseheads de Halifax lors de la sélection européenne 2002 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et passe trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est repêché en deuxième ronde en quarante-deuxième position au total par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée de 2003. Il passe professionnel en 2005 avec les River Rats d'Albany, club ferme des Devils dans la Ligue américaine de hockey. En 2008-2009, il dispute dix-neuf rencontres dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils.

Carrière internationale 
Il  représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HC Havířov || Extraliga tch. || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||72 ||37 ||46 ||83 ||32 ||24 ||5 ||15 ||20 ||12
|-
| 2003-2004|| Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||48 ||13 ||25 ||38 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||60 ||16 ||35 ||51 ||77 || 12|| 10|| 4|| 14|| 12
|-
| 2005-2006|| River Rats d'Albany || LAH ||74 ||12 ||23 ||35 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Devils de Lowell || LAH ||61 ||13 ||19 ||32 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Devils de Lowell || LAH ||80 ||20 ||41 ||61 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Devils du New Jersey || LNH ||16 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Devils de Lowell || LAH ||14 ||5 ||4 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| HC Vitkovice || Extraliga tch. || 39|| 7|| 6|| 13|| 10|| 16|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2010-2011|| HC Vitkovice || Extraliga tch. || 42|| 15|| 14|| 29|| 24|| 16|| 9|| 2||11 || 20
|-
| 2011-2012|| Amour Khabarovsk || KHL || 46|| 19|| 24|| 43|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 51|| 6|| 14|| 20|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 50|| 8|| 14|| 22|| 32|| 22|| 7|| 6|| 13|| 10
|-
|2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 13|| 4|| 0|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL || 22|| 3|| 5|| 8|| 4|| 20|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF || SHL || 26 || 1 || 7 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 50 || 21 || 26 || 47 || 34 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 51 ||7 ||18 || 25 || 28 || 2||1 || 0||1 ||2
|-
| 2018-2019 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||12 ||1 ||4 ||5 ||0 ||17 ||3 ||7 ||10 ||0
|-
| 2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||47 ||12 ||26 ||38 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||48 ||11 ||21 ||32 ||24 ||16 || 2 || 9 || 11 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||  || 

| 16 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Trophées et distinstions

Extraliga tchèque 

 Il remporte le Championnat avec le HC Oceláři Třinec en 2018-2019.

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur du HC Vítkovice
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Havířov
Naissance en mars 1985
Naissance à Šternberk
Joueur du HC Oceláři Třinec
Naissance en Tchécoslovaquie